1-Dollar-Münzen existieren unter anderem in folgenden Währungen:

 US-Dollar, siehe US-Dollar#„Dollar“
 Kanadischer Dollar, siehe 1-Dollar-Münze (Kanada)
 Australischer Dollar, siehe 1-Dollar-Münze (Australien)
 Neuseeländischer Dollar, siehe 1-Dollar-Münze (Neuseeland)